Гуріненко Микита Трохимович — Герой Радянського Союзу.
 Гуріненко Петро Володимирович — український прозаїк.

Українські прізвища
Прізвища на -енко